Kolonie (z lat. colonus, osadník) může znamenat:

 kolonie – politicky závislé území
 kolonie (etnografie) – skupina obyvatelstva v etnicky odlišném prostředí nebo etnická menšina (například ghetto, česká kolonie ve Vídni)
 kolonie (urbanismus) – osada, skupina obytných domů 
 kolonie rodinných domků, kolonie nájemních nebo družstevních bytových domů, dělnická kolonie, studentská kolonie, nouzová kolonie, zahrádkářská kolonie
 kolonie (biologie) – společenství buněk, rostlin, živočichů atd. 
 Kolonie (kniha) – sci-fi román Roba Granta

Externí odkazy